Глызин — русская фамилия. Известные носители:

 Глызин, Алексей Сергеевич (род. 1954) — советский и российский певец, актёр и музыкант, радиоведущий.

Глызина 
 Глызина, Надежда Сергеевна (род. 1988) — российская ватерполистка.